Rudy Salas ist der Name folgender Personen:
* Rudy Salas (Musiker) (1949–2020), US-amerikanischer Gitarrist 
 Rudy Salas (Politiker) (* 1977), US-amerikanischer Politiker